Рекорд — найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
 Спортивний рекорд — це найвищий результат в окремому виді спорту, що визнаний в Україні, досягнутий на спортивних змаганнях за умови дотримання правил проведення змагань з цього виду спорту. Спортивний рекорд вимірюється за показниками, які відображаються в одиницях виміру довжини, висоти, ваги, часу, очок, балів, коефіцієнтів тощо та мають їх аналогічну фіксацію в міжнародній федерації (асоціації) з виду спорту.
Національний рекорд
 Олімпійський рекорд
 Світовий рекорд

Рекорд — село, Краснокутський район, Саратовська область
 Рекорд — селище, Макушинський округ, Курганська область

Див. також 
 Книга рекордів Гіннеса
 Книга рекордів України
 Національний реєстр рекордів України
 Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Примітки

Посилання 
 Рекорди України з легкої атлетики 
 Світові рекорди